

Geografia 
 Għar Dalam – sito archeologico di Malta
 Ghar El Melh – cittadina nel nord della Tunisia
 Ghar Jbeilat – località nella provincia di Tindouf in Algeria
 Monti Spīn Ghar – catena montuosa al confine tra Pakistan e Afghanistan

Altro 
 Ghar – film del 1978 diretto da Manik Chatterjee